Vitja bezeichnet:

 (1030) Vitja, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Vitja (Band), eine deutsche Metal-Band